Opalenica (słow. Opálenica) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Opalona Turnia (słow. Opálenica) – turnia w słowackich Tatrach Bielskich